L'adjectif médian(e) issu du latin  ou  (« du milieu ») est utilisé en anatomie et plus généralement en biologie pour décrire la position des organes par rapport au milieu du corps ou par rapport au milieu d'autres parties du corps, dans le système de référence en anatomie. À l'origine, le terme a été adapté du latin comme substantif, la « mediaine » désignant ce qu'on nomme aujourd'hui la veine médiane antébrachiale qui passe au milieu de l'avant-bras. L'adjectif est aujourd'hui utilisé dans beaucoup d'autres domaines scientifiques (géographie, statistiques, électrotechnique, etc.) ou intellectuels (bouddhisme)

Le substantif féminin, la médiane, a reçu une signification spécialisée en mathématiques (notamment en géométrie et en statistiques), en linguistique et en musique.

Substantif

Mathématiques 
En géométrie 
 dans un triangle, une médiane est une droite reliant un sommet au milieu du côté opposé. Les trois médianes d'un triangle sont concourantes en un point : son centre de gravité, qui se trouve aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet.
 par extension, en géométrie plane, les médianes sont les segments reliant les milieux de deux côtés opposés d'un quadrilatère, et en géométrie dans l'espace, les médianes sont les segments reliant les sommets d'un tétraèdre au centre de gravité de la face opposée.

En statistiques 
 une médiane est une valeur qui permet de partager une série numérique ordonnée en deux parties de même nombre d'éléments, se distinguant de la moyenne (voir l'article Critères de position ainsi que le glossaire des statistiques),
en médecine, la médiane de survie est le délai dans lequel la moitié des patients d'un échantillon sont décédés.

En théorie des graphes 
 un graphe médian a un unique sommet à l'intersection des plus courts chemins entre trois sommets.

En théorie des nombres  
 dans une suite de Farey, si a/b et c/d sont voisins, leur médian est (a + c)/(b + d). Ce médian est un voisin à la fois a/b and c/d dans la suite de Farey d'ordre b + d.

En algorithmique 
 la médiane des médianes est un algorithme pour trouver un élément dans une liste.

Adjectif 
 Aile médiane, aile implantée à mi-hauteur du fuselage d'un aérodyne ;
 Axe médian d'une courbe, ensemble des centres de cercles tangents en deux points à cette courbe ;
 Bande médiane, autre appellation du massif central guyanais ;
 Europe médiane, zone géographique centrale européenne ;
 Filtre médian, opérateur de traitement d'image ;
 Francie médiane, autre appellation de la Lotharingie ;
 Ligne médiane, en médecine ;
 Nerf médian, nerf des membres supérieurs de l'homme ;
 Prise médiane, en électrotechnique, prise située au centre d'un support ;
 Point médian, signe typographique ;
 Salaire médian, médiane des salaires d'une population donnée ;
 Voie médiane, école de pensée bouddhique.

Nom propre 
Médiane, magazine de philosophie au Québec
Médiane, nom d'une association antinucléaire française

Notes et références 

Homonymie de titre